Список древнеегипетских папирусов, с перечислением наиболее важных найденных древнеегипетских папирусов, а также основные данные о них.

Папирусы расположены в списке по возрасту: от самого древнего до самого нового.

Сокращения:

Б: биографические

И: инструкции, поучения

Л: литературные тексты: сказки, стихи

М: религиозные документы, мифы

Н: научные: математические, медицинские

О: Официальные отчёты

П: погребальные: книги мёртвых

Р: рисунки, карты

Ч: частные папирусы, переписка, контракты

Э: «энциклопедии»

Примечания

Литература 
 Тураев Б. А. Египетская литература. — Москва: М. и С. Сабашниковых, 1920. — 285 с.
 Кацнельсон И. С. Культура Древнего Египта. — М.: Художественная литература, 1973.
 Коростовцев М. А. Литература Древнего царства (III тыс. до н. э.): [Литература Древнего Египта] // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983—1994. — На титл. л. изд.: История всемирной литературы: в 9 т. — Т. 1. — С. 57-64.
 Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Vol. 1 - 3
 Vogelsang F., Gardiner A. H. Die Klagen des Bauern. — Leipzig, 1908.
 Лурье И.М. Хрестоматия древнеегипетских иератических текстов / сост. Лурье И.М. — Л.: Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т, Вост. фак., Кафедра египтологии и африканистики (лит. ГЭНИИ), 1948.
 Select papyri

 
Списки рукописей
Списки:Древний Египет